De CAF Supercup 2011 was een wedstrijd tussen de winnaar van de CAF Champions League 2010, TP Mazembe uit Congo, en de winnaar van de CAF Confederation Cup 2010, FUS Rabat uit Marokko.. De organisatoren voor de Afrika Cup 2015 en Afrika Cup 2017 werden tijdens de wedstrijd bekendgemaakt.

Wedstrijd informatie

Referenties

Supercup voetbal in 2011
Voetbal in Congo-Kinshasa
Sportevenement in Congo-Kinshasa